Wickes ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wickes (Arkansas)
 Wickes (Missouri)
 Wickes (Montana)

Wickes ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Wickes (* 1962), neuseeländischer Rugbyspieler
 Eliphalet Wickes (1769–1850), US-amerikanischer Politiker
 Mary Wickes (1910–1995), US-amerikanische Schauspielerin